Empedrado bezeichnet:

 Empedrado (Corrientes), Stadt in Argentinien
 Departamento Empedrado, Verwaltungseinheit in der Provinz Corrientes, Argentinien
 Empedrado (Chile), Ort in der Region Maule, Chile